Евдокия Гавриловна Кирнова (15 сентября 1923 год, хутор Рубашкин, Мартыновский район, Ростовская область, РСФСР, СССР — 1 июля 2004 год, Кривой Лиман, Мартыновский район, Ростовская область, Россия) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась 15 сентября 1923 года в крестьянской семье на хуторе Рубашкин Мартыновского района Ростовской области.

С 1944 года работала в совхозе «Новомартыновский». На полях Мартыновского района Ростовской области проработала 54 года, из них 48 лет – трактористкой. Создала и возглавила женское механизированное звено.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Кирновой Евдокии Гавриловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1998 году вышла на пенсию и проживала на хуторе Красный Лиман, где скончалась 31 июля 2004 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета от 8 апреля 1971 года.
 Орден Ленина (1971);
 Орден Дружбы народов;
 Орден «Знак Почёта».

Литература 
 Кирнова, Евдокия Гавриловна // Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008-2013 
 Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : биобиблиографический справочник / М-во культуры Рост. области, Дон. гос. публ. б-ка. ; [сост.: Н. Н. Зайцева, О. Б. Керасир, Л. К. Петросян ; ред. М. Б. Мартиросова ; авт. предисл. В. П. Трут]. Ростов н/Д, 2008.

 С высокой наградой Родины! // Молот. Ростов н/Д, 1971. 8 апр. С. 1.
Хлеборобская слава / И. Наддака ; фото И. Чеботкова // Комсомолец. Ростов н/Д, 1971. 28 апр. С. 2.
 С высокой наградой Вас, Евдокия Гавриловна! // За коммунистический труд. сл. Б. Мартыновка, 1971. 10 апр. С. 1.
 Герой Социалистического Труда / О. Краснова; фото И. Чеботкова // За коммунистический труд. сл. Б. Мартыновка, 1971. 1 мая. С. 3.
 Рассказываем о кавалерах ордена Ленина / фото А. Павличенко // За коммунистический труд. сл. Б. Мартыновка, 1980. 6 мая. С. 1.
 Трудовая слава Дона : Мартыновский район / Ж. Касьяненко // Молот. Ростов н/Д, 1984. 29 дек. С. 2.
 Памяти Евдокии Гавриловны Кирновой // Мартыновский вестник. 2004. 3 авг. С. 4.
 Сельское хозяйство Дона в биографиях и цифрах : славное прошлое, настоящее и будущее! / [А. И. Петров, Е. М. Колесникова, Н. Н. Зайцева и др.]. Ростов н/Д : Печатная лавка, 2016. С. 270.

Ссылки 

Полеводы
Персоналии:Ростовская область